Mølby ist der Name von

 Jan Mølby (* 1963), dänischer Fußballspieler
 Johnny Mølby (* 1969), dänischer Fußballspieler

Ferner bezeichnet Mølby
 Mølby (Haderslev Kommune) einen Ort in Dänemark